L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 16 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Sjeng Schalken remporte le tournoi en simple en battant Arnaud Clément en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Damm et Cyril Suk s'imposent en finale face à Donald Johnson et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2003)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2003
Sport aux Pays-Bas en 2003
Tennis en juin 2003